Иван Спиридонович Галенков (1891—1980), генерал-майор юстиции.

Биография 
Родился в 1891 году в Одессе, ныне Одесская область, Украина. Трудовую деятельность начал в 1909 году слесарем обойной фабрики в Одессе.

Член РСДРП(б) с ноября 1917 года.

Принимал активное участие в большевистских вооруженных выступлениях в Одессе в конце 1917 года. В 1918 году — сотрудник Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией в Москве. С 1918 года — в Красной армии. Служил красноармейцем 1-го Одесского батальона имени Ленина. Затем находился на партийной, советской и военно-юридической работе.

С 1933 года — председатель Военного трибунала Украинского, Киевского особого, Северо-Кавказского военных округов. Военный юрист, член выездной сессии Военной Коллегии Верховного Суда СССР. Причастен к вынесению смертных приговоров в СССР по сфальсифицированным делам невиновным лицам, впоследствии реабилитированным.

Во время Великой Отечественной войны работал председателем Военного трибунала 56-й отдельной армии Южного фронта, Северо-Западного резервного, 2-го Белорусского, 3-го Прибалтийского фронтов.

Затем — в отставке, персональный пенсионер союзного значения в Одессе.

Звание 
 генерал-майор юстиции (11.03.1943)

Награды 
 орден Ленина
 четыре ордена Красного Знамени
 орден Отечественной войны I-й степени.
 орден Отечественной войны II-й степени.
 орден Красной Звезды (1938) — по случаю 20-й годовщины РККА и ВМФ за мужество и самоотверженность в боях с врагами Советской власти и за выдающиеся заслуги в боевой, политической и технической подготовке частей и подразделений РККА.
 медали

Источники 
 Галенков Іван Спиридонович : облікова картка й автобіографія депутата Верховної Ради УРСР // ЦДАВО України, ф. Р-1, оп. 31, спр. 3, арк. 118—121зв.
 Списки депутатів Верховної Ради УРСР першого скликання, обраних 26 червня 1938 року // ЦДАВО України, ф. Р-1, оп. 31, спр. 2, арк. 41.
 Список депутатів, обраних до Верховної Ради УРСР // Вісті [ЦВК УРСР]. — 1938. — № 148 (5338). — 29 червня. — С. 1.
 Меморіал
 Солдат
 Довідник з історії Компартії та Радянського Союзу
 Иван Спиридонович Галенков : некролог // Знамя коммунизма : газета. — Одесса, 1980. — № 238 (10478). — 14 декабря. — С. 3.(рус.)

Ref-ru

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 1-го созыва
Кавалеры ордена Отечественной войны II степени
Кавалеры ордена Отечественной войны I степени
Кавалеры ордена Ленина
Кавалеры ордена Красного Знамени
Кавалеры ордена Красной Звезды
Награждённые медалью «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»
Родившиеся в 1891 году
Умершие 11 декабря
Умершие в 1980 году
Умершие в Одессе
Правоведы
Родившиеся в Одессе
Генерал-майоры юстиции (СССР)